Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die HP Japan Women’s Open Tennis 2013. Die Qualifikation fand vom 5. bis 7. Oktober 2013 statt.

Einzel

Setzliste

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Website
 
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Osaka